Picasso es un término que en la gama de Citroën desde 1998 hasta 2018 se refería a los monovolúmenes y monovolúmenes compactos. 

Citroën compró el permiso para utilizar este nombre mediante un contrato muy estricto. 

Durante veinte años, hubo varios vehículos con este nombre:

Citroën Xsara Picasso, un modelo del segmento C puesto a la venta en el año 1999;
Citroën C4 Picasso, el sustituto del Xsara Picasso, lanzado al mercado en 2006;
Citroën C3 Picasso, un modelo del segmento B que se comenzó a vender en 2008.